Der Teufel ist los 
Der Teufel ist los (1961), deutscher Spielfilm
Der Teufel ist los oder das Märlein, wie der Teufel den Branntwein erfand, bei Ludwig Bechstein
Siehe auch:
 Im Dschungel ist der Teufel los
 In Colorado ist der Teufel los 
 In der Hölle ist der Teufel los! 
 Auf St. Pauli ist der Teufel los 
 Im Himmel ist die Hölle los (Album)